Pacta conventa (Хрватска)
 Pacta conventa (Пољска)